Vivien – variante in diverse lingue dei nomi propri Viviana e Viviano
 Vivien – brano musicale dei Crosses del 2022 incluso nel singolo Day One/Vivien
 Joseph Vivien – pittore francese
 Renée Vivien – poetessa britannica

Pagine correlate 
 Vivian
 Viviano
 Saint-Vivien